

Жлобек — село в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства
 Жолобик (Жлобек) — село в гміні Чорна Бещадського повіту Підкарпатського воєводства